Jeroboam steht für:
 Jeroboam-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Champagnerflasche mit 3 Litern Inhalt, siehe Champagner #Flaschengrößen
 Weinflasche mit 4,5 oder 5 Litern Inhalt, siehe Weinflasche #Flaschengrößen

Siehe auch:
 Jerobeam